Retrospiel bezeichnet:

 eine Art von Schachaufgabe, siehe Schachkomposition#Retrospektive (Retroanalyse)
 Computerspiele bis zum Ende der 8-Bit-Ära (ca. 1970 bis ca. 1985), siehe Retrogaming